'''Юношеская сборная Словении по футболу может означать:

 Сборная Словении по футболу (до 17 лет)
 Сборная Словении по футболу (до 19 лет)